Cugy kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Cugy, Fribourg, ort och kommun, 
 Cugy, Vaud, ort och kommun,